Le refoulement est un des concepts majeurs de la psychanalyse développés par Sigmund Freud ;
 En physique des fluides, le refoulement est l'action de refouler, pousser avec pression ;
 En médecine, le refoulement est la compression, dans un but thérapeutique, d'une portion de gencive pathologique ayant envahi une cavité de carie ;
 Dans le domaine militaire, le refoulement désigne l'accroissement du diamètre de l'âme des bouches à feu, produit par le tir à l'emplacement du projectile ;
 En bibliothéconomie, le refoulement définit tout mouvement des collections ;
 politique de refoulement, traduction en français du terme de politique de rollback.
 Le refoulement désigne les mesures prises par un État pour renvoyer des migrants illégaux vers leur pays de départ.